

Ісмаїлово — село, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Ісмаїлово — присілок, Туймазинський район, Башкортостан